Crewe kan syfta på:

 Crewe (efternamn) – ett efternamn samt personer med namnet

Geografi 
 Crewe – en stad i Cheshire, England
 Crewe Green – en by och en civil parish till öster om staden Crewe, historiskt har denna platsen hetat Crewe
 Crewe, Virginia – USA, en stad
 Crewe (krater) – en krater på Mars namngiven efter den engelska staden, se Lista över kratrar på Mars: A-L
 Crewe-by-Farndon – Cheshire, England
 Crewe and Nantwich – tidigare distrikt i grevskapet Cheshire
 Cape Crewe – udde på Sydgeorgiens nordkust
 Crewe Rock – klippa på Sydgeorgiens nordkust

Sport 
 Crewe Alexandra FC – en fotbollsklubb i staden Crewe
 Crewe United FC – en nordirländsk fotbollsklubb

Se även 
 Crew